Локан () — вьетнамский топоним:
 Локан — община в уезде Баолам, провинция Ламдонг.
 Локан — община в уезде Лонгтхань, провинция Донгнай.
 Локан — община в уезде Локнинь, провинция Биньфыок.